Praag-Lysolaje, stadsdistrict in Tsjechië
Łysołaje, plaats in Polen